Gfrörer ist der Familienname folgender Personen:

 August Friedrich Gfrörer (1803–1861), deutscher Historiker und Abgeordneter
 Jörg Gfrörer (* 1944), deutscher Drehbuchautor und Regisseur
 Matthias Gfrörer (* 1978), deutscher Koch und Gastronom
 Maximilian Gfrörer von Ehrenberg (1857–1913), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Wilhelm Gfrörer (1925–1994), deutscher Landrat